Познер, Владимир:
 Познер, Владимир Александрович (1908—1975) — американский и советский деятель кинематографа.
 Познер, Владимир Владимирович (род. 1934) — советский и российский журналист.
 Познер, Владимир Соломонович (1905—1992) — русский и французский писатель.